Die Serie A 1969/70 war die 38. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 14. September 1969 und endete am 26. April 1970. Als Aufsteiger kamen Lazio Rom, der AC Brescia und der AS Bari aus der Serie B dazu.

US Cagliari beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger der ACF Fiorentina. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Cagliari. Für den Messestädte-Pokal qualifizierten sich Inter Mailand, Juventus Turin, Florenz und Lazio Rom. Über die Coppa Italia sicherte sich der FC Bologna die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B mussten Brescia, SSC Palermo und Bari absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1969/70
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1969
Fußballsaison 1969/70